La Laponie est une région du nord de la Fennoscandie habitée par les Samis (parfois appelés Lapons).

Elle a donné son nom à : 
 la Laponie, une région de Finlande ;
 la région de Laponie, une région de Suède inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco ;
 la Laponie, une province historique de Suède ;
 la guerre de Laponie, un conflit de la Seconde Guerre mondiale dans la région de Petsamo à la frontière entre la Finlande, la Russie et la Norvège.

Homonymie de toponyme